Maoricrypta är ett släkte av snäckor. Maoricrypta ingår i familjen toffelsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Toffelsnäckor
Maoricrypta